Крутая — река в России, протекает в Тюменской области. Устье реки находится в 539 км по правому берегу реки Вагай. Длина реки составляет 16 км.

В 7 км по правому берегу впадает река Отножка.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Иртыш от впадения реки Ишим до впадения реки Тобол, речной подбассейн реки — бассейны притоков Иртыша от Ишима до Тобола. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010400112115300012472.

Примечания 

Притоки Вагая
Реки Омутинского района